Балти́ец — кто-то или что-то, имеющее отношение к Балтийскому морю. Наименование следующих объектов:

Географические объекты 
 Балтиец — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Балтиец — деревня в Лужском районе Ленинградской области.

Объекты инфраструктуры 
 Балтиец (завод)
 Балтиец (пансионат)

Оружие 
 Балтиец — советский пистолет, разработанный в Ленинграде, в первую зиму блокады.

Транспорт 
 Балтиец ― тип вагонов Петербургского метрополитена.

См. также 
 Красный Балтиец